GHC kan avse:

 GHC – en kompilator för det funktionella programmeringsspråket Haskell, se Glasgow Haskell Compiler 
 GHC – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Bahamas, se Great Harbour Cay 
 GHC – valutakoden enligt ISO 4217 för Ghana Cedi